Баку́ла:

 Богусла́в Баку́ла
 Скотт Стюарт Бакула